Hopkinton är namnet på flera städer i USA:

 Hopkinton, Iowa
 Hopkinton, Massachusetts
 Hopkinton, New Hampshire
 Hopkinton, New York
 Hopkinton, Rhode Island